UMD est un sigle pour :
Unión Militar Democrática, organisation militaire clandestine fondée en Espagne à la fin du franquisme ;
Unité pour malades difficiles, destinée à accueillir des patients atteints de maladies psychiatriques ;
Unité mobile de décontamination ;
Universal Media Disc, média de stockage développé par Sony.